El término Tatiánovka  puede referirse a:
Tatiánovka (krai de Altái), localidad del krai de Altái, de Rusia.
Tatiánovka (Baskortostán), localidad de la república de Baskortostán, de Rusia.
Tatiánovka (Bélgorod), localidad del óblast de Bélgorod, de Rusia.
Tatiánovka (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, de Rusia.
Tatiánovka (Krasnoyarsk), localidad del krai de Krasnoyarsk, de Rusia.
Tatiánovka (Omsk), localidad del óblast de Omsk, de Rusia.
Tatiánovka (Primorie), localidad del krai de Primorie, de Rusia.
Tatiánovka (Tambov), localidad del óblast de Tambov, de Rusia.
Tatiánovka (Tomsk), localidad del óblast de Tomsk, de Rusia.
Tatiánovka (Tula), localidad del óblast de Tula, de Rusia.

Para su equivalente en idioma ucraniano, véase Tetianivka ().